Фюксель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фюксель, Георг Христиан (1722—1773) — немецкий геолог, один из основателей стратиграфии.
 Фюксель, Роман (1900—1982) — австрийский коммунист, участник Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны.